Caton är en ort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Lancashire och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden London. Caton ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Caton är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Clougha Pike,  meter över havet,  km söder om Caton. Runt Caton är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Lancaster,  km sydväst om Caton. Trakten runt Caton består i huvudsak av gräsmarker.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Orter i Lancashire
Kontrollbehov inkommande wikilänkar